Vrana kan syfta på följande platser:

Geografi

Grekland 

 Vraná, ort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís,

Kroatien 

 Vrana (samhälle), Zadars län, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar